

Зінов'єво — село, Александровський район, Владимирська область
 Зінов'єво — присілок, Юринський район, Марій Ел